Ри́бник — штучне водоймище або судно для живої риби.
 Ри́бник — робітник рибної промисловості.
 Ри́бник — пиріг з рибою.

Топонім

Рибник — громада в регіоні Баня-Лука Республіки Сербської.

Населені пункти та їхні частини
 Рибник — місто на правах повіту в Сілезькому воєводстві
 Рибник — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Рибник — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Рибник — частина села Любовідз у гміні Нова Весь-Лемборська Лемборського повіту Поморського воєводства

Рибник — село, громада в окрузі Ревуца, Банськобистрицький край.

Населені пункти
 Рибник — село Дрогобицького району Львівської області

Річки
 Рибник — річка в Україні, у межах Дрогобицького району Львівської області. Права притока Стрию (басейн Дністра).
 Рибник Майданський — річка в Українських Карпатах, у Дрогобицькому (частково), а також на межі Турківського і Сколівського районів Львівської області. Права притока Рибника (басейн Стрию).
 Рибник Зубриця — річка в Українських Карпатах, в межах Турківського і (частково) Дрогобицького районів Львівської області. Ліва притока Рибника (басейн Стрию).

Див. також 
 Рибниця (значення)
 Рибников
 Рибний ринок
 Рибницький вугільний басейн

Примітки